ZCTU kan stå for:

 Zambia Congress of Trade Unions
 Zimbabwe Congress of Trade Unions